Кобарид (, ), также известный как Капоретто () — город и община в западной Словении, в долине реки Соча, неподалёку от итальянской границы.

Получил известность из-за произошедшей неподалёку от города в Первую мировую войну битвы при Капоретто, описанной Эрнестом Хемингуэем в романе «Прощай, оружие!».

Достопримечательности 

 Музей , в 1993 году выигравший премию Совета Европы.
 Расположенный в окрестностях города археологический заповедник , содержащий римские развалины V века.

Уроженцы города 

 Симон Грегорчич, поэт
 Симон Рутарь, историк
 Йожеф Школьч, политик
 Иван Урбанчич, философ

Ссылки 

 Официальный сайт общины 
 Музей Первой мировой войны 
 Туристический сайт региона Соточье

Города Словении